Monster Strike ( Monsutā Sutoraiku) - видеоигра жанра физической головоломки с элементами ролевой игры, стратегии и с кооперативной многопользовательской игрой. Разработана Mixi для платформ iOS и Android. Игра была совместно создана Yoshiki Окамото. В Япония, название часто сокращается до "Monst" ( Monsuto). По состоянию на 30 июня 2015, игра имеет ежедневные доходы $ 4200000. Более традиционная ролевая игра Monster Strike была выпущена для Nintendo 3DS в декабре 2015 года.

Примечания

Ссылки 
 us.monster-strike.com (англ.)
 monster-strike.com (яп.)

Компьютерные игры 2013 года
Игры для iOS
Игры для Android
Игры для Nintendo 3DS
Казуальные игры